Vahi kan syfta på:

Vahi, Harjumaa – en by i Harku kommun i landskapet Harjumaa.
Vahi, Jõgevamaa – en by i Tabivere kommun i landskapet Jõgevamaa.
Vahi, Tartumaa – en småköping i Tartu kommun i landskapet Tartumaa.